Příjmení Markoš nosí jej více různých osobností:

 Anton Markoš (* 1949) – český teoretický biolog 
 Ján Markoš (* 1985) – slovenský šachový velmistr